Acqueville steht für Orte in Frankreich:
 Acqueville (Calvados), Gemeinde im Département Calvados
 Acqueville (Manche), ehemalige Gemeinde im Département Manche